Stanisław Dowojno (zm. 1566) – podkomorzy litewski, starosta piński i kobryński
 Stanisław Dowojno (zm. 1574) – wojewoda połocki, wójt połocki, komornik królowej Bony, dworzanin królewski